Dzmitry Iawhenavitch Likhtarovitch (en ) ou Dmitri Ievgueniévitch Likhtarovitch (en ), né le  à Moguilev, est un ancien footballeur biélorusse ayant évolué au poste de milieu de terrain.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
 Dniepr Mahiliow
 Champion de Biélorussie en 1998

 BATE Borisov
 Champion de Biélorussie en 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 , 2013, 2014 et 2015.
 Vice-champion de Biélorussie en 2003 et 2004.
 Vainqueur de la Coupe de Biélorussie en 2006 et 2010.
 Finaliste de la Coupe de Biélorussie en 2002, 2005 et 2007.
 Vainqueur de la Supercoupe de Biélorussie en 2010, 2011, 2013 et 2014.
 Finaliste de la Supercoupe de Biélorussie en 2012.

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en mars 1978
Naissance à Moguilev
Footballeur international biélorusse
Joueur du FK Dniepr Mahiliow
Joueur du FK BATE Borisov